

Zene
 The Producers, 2006-ban alapított angol együttes
 The Producers, amerikai együttes

Filmművészet
 Producerek (The Producers),  1967-ben bemutatott amerikai film Mel Brooks rendezésében
 Producerek (The Producers), 2005-ben bemutatott amerikai film Susan Stroman rendezésében
 The Producers, koreai televíziós sorozat